173 км — остановочный пункт на участке Орехово-Зуево — Александров Большого кольца Московской железной дороги в городском округе Орехово-Зуево Московской области.

Остановочный пункт электропоездов из Александрова в направлении Орехово-Зуево и обратно (6 пар в сутки). Состоит из двух низких платформ.

Самый северный о.п. данного участка Большого кольца в Московской области. Севернее находится Владимирская область.

Ссылки 
 БМО: Ветчи-Поточино
 О мире БМО (Большой Московской Окружной)

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Остановочные пункты Большого кольца Московской железной дороги
Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы городского округа Орехово-Зуево